

Населені пункти та їхні частини
 Новий Сьвят — село в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Сулехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Кльвув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Любша Бжезького повіту Опольського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Новий Сьвят — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Клодзько в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Накло-над-Нотецем в Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Бохня в Бохенському повіті Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Новий Сьвят — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Суха-Бескидзька в Суському повіті Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Новий Сьвят — частина міста Прушкув у Опольському повіті Опольського воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина міста Добжиця в Плешевському повіті Великопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ковалево в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Закшевська-Осада в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Сільно в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Сарнув у гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Тшицеж у гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Фридриховиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Бядоліни-Радловські в гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ґералтовиці в гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Нідек у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Журова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Вітановиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ястшембя в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Крулювка в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Кобилець у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Рибна в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ліхвін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Мухувка в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Мощениця в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Новий Сьвят — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Бонкув у гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Прухна в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Бествіна в гміні Бествіна Бельського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Стара Весь у гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ліґота в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Ґуркі-Великі в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Сириня в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Новий Сьвят — частина села Дембувець у гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Новий Сьвят — колонія в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Новий Сьвят — осада в гміні Радкув Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новий Сьвят — осада в гміні Тшцель Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Новий Сьвят — осада в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Новий Сьвят — осада в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Новий Сьвят — лісова осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Новий Сьвят — лісова осада в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки